Rainer steht für:
 Rainer, Vor- und Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 (16802) Rainer, Asteroid des Hauptgürtels

Rainer ist der Name folgender Orte:
 Rainer (Taufkirchen), Ortsteil der Gemeinde Taufkirchen, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Rainer (Teisendorf), Ortsteil des Marktes Teisendorf, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern

Siehe auch:
 Rayner
 Reiner